Wat Tambor es un personaje ficticio del universo de Star Wars. Se lo conoce sobre todo por ser el representante de la Tecno Unión y contribuir enormemente a las Guerras Clon en tecnología armamentística para las fuerzas Separatistas. Aparece en los Episodios II y III de la saga, en la cual su protagonismo es mínimo. Aun así su personaje se expande más en la serie televisiva animada de La Guerra de los Clones.

Historia 
Wat Tambor nació y fue criado en el planeta Skako. A edad temprana abandonó su mundo natal para poder emprenderse en el negocio de la tecnología en la colonia Skaoana de Metalorn, pero debido a la presión atmosférica de su planeta hogar, le era necesario equiparse con un traje especial para evitar que explote en atmósferas comunes basadas en oxígeno.

Al tener un increíble talento en el área de la tecnología e ingeniería, llegó a ser el ejecutivo de Talleres de Blindaje Baktoid, senador y emir de Skako, capataz de la Tecno Unión e incluso el representante de ésta en la reunión del Consejo Separatista en Geonosis, organizada por el Conde Dooku para lo que sería la firma del acta de fundación de la Alianza Separatista, donde fue descubierto junto con los demás integrantes del consejo por el Caballero Jedi Obi-Wan Kenobi, para luego desarrollarse la Batalla de Geonosis, la primera batalla entre los ejércitos droides de los Separatistas contra el ejército de clones de la República.

Luego de tres intensos años de guerra y la inesperada y desmoralizante muerte del Conde Dooku a manos del Jedi Anakin Skywalker durante la Batalla de Coruscant, el consejo logró reunirse en Cato Neimoidia y fue puesto bajo protección del General Grievous, Comandante Supremo del Ejército Droide Separatista y nuevo líder del movimiento separatista, para luego ser reubicados en una asamblea de emergencia en el planeta Utapau donde fueron descubiertos otra vez por Obi-Wan y sus batallones de soldados clon. Grievous perdió la vida durante la batalla por el control del planeta a manos del Maestro Kenobi, poniendo en un crítico jaque a los Separatistas.

El consejo, ahora liderado por el Virrey de la Federación de Comercio Nute Gunray, logró escapar de nuevo y fue trasladado urgentemente al planeta Mustafar (uno de los últimos sistemas bajo control de la Confederación) por órdenes del misterioso Darth Sidious, para luego terminar traicionados por el Señor Oscuro y ser asesinados por su nuevo aprendiz Sith:  Darth Vader. Durante la masacre, Tambor intentó esconderse tras una mesa de la sala de conferencias pero acabó acorralado por el Sith y posteriormente fue desmembrado y decapitado por el sable de luz de Vader. Tras la muerte de los últimos líderes Separatistas, la Confederación se terminó fragmentando y sus corporaciones fundadoras (entre ellas la Tecno Unión) fueron absorbidas por el nuevo Imperio Galáctico, los droides de batalla fueron desactivados en su totalidad y la guerra llegó a su fin dándole paso a una nueva era en la Galaxia.

Bibliografía 
 "Star Wars Enciclopedia de Personajes". Editorial: Planeta

Enlaces externos 
 http://es.starwars.wikia.com/wiki/Wat_Tambor
 http://es.starwars.wikia.com/wiki/Consejo_Separatista

Personajes de Star Wars
Empresarios ficticios
Políticos ficticios